Серо Колорадо, Ел Колорадо има више значења:

 Серо Колорадо, Ел Колорадо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Колорадо, Ел Колорадо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику